Sången kan syfta på:
Sång

Sången kan också syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Sången, sjö i Hällefors kommun,  (22,3 ha)
Lill-Sången, Hällefors kommun, by i Hällefors kommun, 
Stor-Sången, sjö i Hällefors kommun,  (2,23 km²)
Sången, Västmanland, sjö i Hällefors kommun och Nora kommun,  (2,07 km²)
Sången (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (25,3 ha)
Sången (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (72,5 ha)
Sången, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (1,46 km²)

Se även
Lill-Sången, Hällefors kommun, by i Hällefors kommun (som möjligen kallas Sången), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn